Le Palet d'or, une récompense slovaque ;
 Le Guldpucken, une récompense suédoise ; 
 Les palets d'or, spécialité de chocolats fins à base de ganache et surmontés d'une feuille d'or